Kerken met deze naam zijn vernoemd en gewijd aan Sint-Erasmus van Formiae, een martelaar en heilige uit de 3e eeuw uit Italië.

Sint-Erasmuskerk (Ajaccio)
Sint-Erasmuskerk (Bonifacio)
Sint-Erasmuskerk (Cervione)
Sint-Erasmuskerk (Erbalunga)
Sint-Erasmuskerk (Zerkel)

Erasmuskerk